Želeč può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Želeč – comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Želeč – comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale